Heyford steht für:
 Handley Page Heyford, britisches Flugzeugmodell
 Lower Heyford, Ort in der Grafschaft Oxfordshire, Vereinigtes Königreich
 Upper Heyford, Ort in der Grafschaft Oxfordshire, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 RAF Upper Heyford, ehemaliger Militärflugplatz im Vereinigten Königreich